Слобідка (Слобода) — оселя з власним самоврядуванням.

Села:
 Слобідка — Берестейська область, Пружанський район
 Слобідка — Вітебська область, Бешенковицький район
 Слобідка — Вітебська область, Браславський район
 Слобідка — Вітебська область, Городоцький район
 Слобідка — Мінська область, Борисовський район
 Слобідка — Мінська область, Молодечненський район, М'ясотська сільська рада
 Слобідка — Мінська область, Молодечненський район, Хожівська сільська рада
 Слобідка — Мінська область, Мядельський район, Слобідзька сільська рада
 Слобідка — Мінська область, Мядельський район, Кривицька селищна рада
 Слобідка — Мінська область, Смолевицький район
 Слобідка — Мінська область, Червенський район, Колодезька сільська рада
 Слобідка — Мінська область, Червенський район, Руднянська сільська рада

Селище міського типу
 Слобідка — Одеська область, Кодимський район

Села:
 Слобідка — Вінницька область, Вінницький район, колишній (до 2020 року) Іллінецький район
 Слобідка — Вінницька область, Хмільницький район, колишній (до 2020 року) Калинівський район
 Слобідка — Вінницька область, Гайсинський район, колишній (до 2020 року) Немирівський район
 Слобідка — Житомирська область, Старосілецька сільська громада
 Слобідка — Житомирська область, Малинська міська громада
 Слобідка — Житомирська область, Курненська сільська громада
 Слобідка — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Слобідка — Івано-Франківська область, Калуський район
 Слобідка — Івано-Франківська область, Косівський район
 Слобідка — Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Слобідка — Львівська область, Стрийський район
 Слобідка — Миколаївська область, Казанківський район
 Слобідка — Одеська область, Роздільнянський район
 Слобідка — Одеська область, Тарутинський район
 Слобідка — Полтавська область, Миргородський район, Лохвицька міська громада (до 2020 року — Лохвицький район)
 Слобідка — Полтавська область, Миргородський район, Миргородська міська громада
 Слобідка — Рівненська область, Рівненський район
 Слобідка — Сумська область, Липоводолинський район
 Слобідка — Тернопільська область, Заліщицький район
 Слобідка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Козівський район
 Слобідка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район
 Слобідка — Харківська область, Краснокутський район
 Слобідка — Хмельницька область, Деражнянський район
 Слобідка — Хмельницька область, Новоушицький район
 Слобідка — Хмельницька область, Ярмолинецький район
 Слобідка — Чернівецька область, Чернівецький район
 Слобідка — Чернівецька область, Дністровський район
 Слобідка — Чернігівська область, Бахмацький район
 Слобідка — Чернігівська область, Менський район
 Слобідка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
 Слобідка — Чернігівська область, Талалаївський район

Місцевість:
 Слобідка — історичний район міста Одеси

Залізниця:
 Слобідка — вантажно-пасажирська залізнична станція Одеської залізниці на лінії Борщі — Рудниця

Пункт контролю:
 Слобідка — пункт контролю через Державний кордон України на кордоні з Молдовою (невизнана республіка Придністров'я)

Див. також 
 Слобідка Більшівцівська
 Слобідка-Балинська
 Слобідка-Гірчичнянська
 Слобідка-Глушковецька
 Слобідка-Гуменецька
 Слобідка-Залісецька
 Слобідка-Кадиївська
 Слобідка-Красилівська
 Слобідка-Кузьминська
 Слобідка-Кульчієвецька
 Слобідка-Малиновецька
 Слобідка-Малієвецька
 Слобідка-Мушкатівська
 Слобідка-Олексинецька
 Слобідка-Охрімовецька
 Слобідка-Рахнівська
 Слобідка-Рихтівська
 Слобідка-Скипчанська
 Слобідка-Смотрицька
 Слобідка-Чернелівська
 Слобідка-Шелехівська
 Червона Слобідка